Lazo se poate referi la:
 Nume de persoană:
 Serghei Lazo (1894–1920) – militant bolșevic de origine română de Basarabia
 Localități din Republica Moldova
 Lazo – sat în cadrul comunei Hăsnașenii Noi din raionul Drochia
 Lazo – sat în cadrul comunei Alava din raionul Ștefan Vodă

Localități omonime din Republica Moldova